il foglio, mensile italiano fondato nel 1971
 il Foglio, quotidiano italiano fondato nel 1996

Pagine correlate 
 Foglio